Виктор Гаврилович Батюк (15 марта 1939 — 2 декабря 1996) — украинский дипломат и переводчик. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений. Свободно владел языком Бенгали.

Работающие в Министерстве иностранных дел УССР принимал участие в работе переводческой секции Союза писателей Украины, где поддерживал отношения с Василием Стусом.

Работал вторым секретарем Постоянного Представительства УССР при ООН.

В 1978-1984 гг. — Постоянный Представитель Украины в Отделении ООН в Женеве;

В 1984-1992 гг. — начальник Отдела международных организаций Министерства иностранных дел Украинской ССР. В 1986 году член Делегации Украинской ССР на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о Намибии.

В 1991 году член делегации Украинской ССР на 46-и сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В 1992-1993 гг. — Постоянный Представитель Украины при ООН;

В 1994-1996 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде.

В 1996 году погиб в автомобильной катастрофе.

Автор переводов 
 Перевел на украинский язык тексты Рабиндранат Тагора, произведения Кэтрин Энн Портер, Марио Пьюзо, Д. Кэрола.

Литература 
 Горизонты близких и далеких миров/ Александр Овсюк. — К.:Амадей, 2006. — Речь українька. — с.688, ISBN 966-7689-47-6
 "В.  Головченко". Батюк Виктор Гаврилович // Украинская дипломатическая энциклопедия: В 2-х т./Редкол.:Л.  Губерский (председатель) и др. — К: Знания Украины, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X

Примечания

Ссылки 
 Мридула Гош: Быть европейцам – это не географический феномен, а скорее ценностный
 Chronology of Ukraine-Canada Relations
 Sarasota Herald-Tribune - Jul 12, 1993
 Ukrainian-Canadian Co-operation
 Ukraine's new ambossador to the U.N. pledges to strengthen independence
 “Зачем тебе этот язык?”

Постоянные представители Украины при ООН
Послы Украины в Канаде
Переводчики Украины
Поэты Украины
Дипломаты СССР